Unter Rheinhessen versteht man

 die Region Rheinhessen in Rheinland-Pfalz
 das Weinbaugebiet Rheinhessen: siehe Rheinhessen (Weinanbaugebiet)
 innerhalb von Rheinhessen die Region: Rheinhessische Schweiz
 die ehemalige hessische Provinz: Rheinhessen (Provinz)
 den ehemaligen Regierungsbezirk Rheinhessen
 und seinen Nachfolger, den Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz

Eine reichhaltige Themensammlung befindet sich des Weiteren im .